„Фолксваген Крафтер“ (Volkswagen Crafter) е модел големи микробуси на германската компания „Фолксваген Лекотоварни автомобили“, произвеждан от 2006 година.

Подобно на своя предшественик „Фолксваген LT“, моделът първоначално е ребрандиран вариант на „Мерцедес-Бенц Спринтер“. Неговото второ поколение е разработено самостоятелно от „Фолксваген Лекотоварни автомобили“ и производството му започва през 2016 година в новопостроен за целта завод в Полша. „Крафтер“ се продава и под марката „МАН TGE“.

Бележки 

Крафтер
Микробуси